Аттали́ды — греческая династия, правившая в царстве Пергам (Анатолия) в 283 до н. э. — 133 годах до н. э. Вели своё происхождение от Телефа, сына Геракла.

 Филетер (283 до н. э. — 263 до н. э.)
 Эвмен I (263 до н. э. — 241 до н. э.)
 Аттал I Сотер (241 до н. э. — 197 до н. э.)
 Эвмен II (197 до н. э. — 160 до н. э.)
 Аттал II (160 до н. э. — 139 до н. э.)
 Аттал III (139 до н. э. — 133 до н. э.)

В 133 году до н. э. Аттал III завещал своё царство Риму. Однако против римской власти выступил самозванец Аристоник (побочный сын Эвмена II). Он принял тронное имя Эвмен III и удерживал власть до 129 года до н. э., когда Пергам был окончательно присоединён к Римской республике.

Семейное дерево

Примечания 

Списки правителей Ближнего Востока
Списки правителей Европы